«Лялька-Руслан и его друг Санька» — советский полнометражный цветной телевизионный художественный фильм, поставленный на Киностудии «Ленфильм» в 1980 году режиссёром Евгением Татарским по мотивам повести Виктора Голявкина «Ты приходи к нам, приходи…».

По заказу Государственного Комитета Совета Министров СССР по телевидению и радиовещанию

Сюжет 
Добрый и общительный, но очень застенчивый мальчик Руслан приехал с мамой на дачу на грузовике ГАЗ-52. Первым делом он принялся искать друга, но кругом только малыши, а местные ребята подняли на смех, узнав, что дома его зовут Лялька. 

Но вдруг Руслан слышит вопли мальчика Миши, который хочет черпалку. Мальчик говорит, что хочет взять у Руслана черпалку, но бабушка всячески успокаивала его, а потом рассказывала Ляльке-Руслану о случившемся и спрашивает, знает ли он, что такое черпалка. На это мальчик отвечает отрицательно, а потом говорил, что видел подобное в Детском мире, и стоит это шесть рублей.

Потом Лялька-Руслан просит рыболова взять его с собой на лодку, но рыболов говорит, что из-за шума он может рыбу распугать. Тогда загрустивший Лялька-Руслан приходит к мальчику Вите и знакомится с ним. Витя показывает Руслану свой новый велосипед. Руслан хотел, чтобы Витя повёз его на улицу, но у Вити болела нога. Витина мама угощает Руслана и Витю яблоками, однако Руслан отказался и ушёл, распрощавшись с Витей. 

Вновь Руслан видит бабушку и Мишу, который всё ещё вопит, что хочет черпалку, и даже пускает песок в бабушку. Руслан говорит Мишиной бабушке, чтобы ему лучше друга нашли вместо черпалки. В лесу Руслан находит пионера Саньку — его полную противоположность, и он становится самым лучшим и преданным другом. Никогда не унывая, он старается, чтобы и Лялька стал более уверенным в себе.

Несмотря на запрет, Санька продолжает при каждом удобном случае приглашать своего нового знакомого в лагерь и постепенно привлекает к жизни отряда. Вместе с Санькой Руслан находит для Миши черпалку, и он перестал вопить. К концу первой смены Санька назначает Ляльке-Руслану встречу в городском парке в 12:00 и уезжает с другими пионерами на автобусе Ikarus 260. 

Лялька-Руслан сильно загрустил, что Саня уехал на Икарусе. От скуки он приходит к лагерю, где становится своим даже для строгой старшей пионервожатой, которая ранее пыталась прогнать его, как постороннего. Вожатая говорит, что дети приедут только на следующий день. Так и не встретив Саньку, Руслан обращается за помощью к Михаилу Ивановичу, хозяину дачи. Вскоре мимо прогуливающихся по улице Руслана и Михаила Ивановича начала проезжать колонна из автобусов Ikarus 260 и Кубань, в котором находился Санька, отправленный на вторую смену.

В финале Санька с Русланом (которого Санька называл «Ванькой» вместо «Ляльки») встречаются в поле и воссоединяются.

В главных ролях 
 Дима Аристархов — Лялька-Руслан, дачник
 Тимур Халиков — Санька Буртиков, друг Ляльки-Руслана,  пионер из лагеря

В ролях 
 Стасик Лапшин — Сидоров, пионер из лагеря
 Витя Татарский — Витя, дачник
 Шура Данилевич — рыболов
 Оксана Познякова — Света
 Михаил Пуговкин — Михаил Иванович, хозяин дачи
 Жанна Прохоренко — тётя Лида, мать Вити
 Анна Лисянская — бабушка капризного малыша
 Оксана Никитина — мать Ляльки
 Изабелла Чирина — старшая пионервожатая (озвучивание — Наталья Рычагова)
 Юрий Демченко — пионервожатый

Съёмочная группа 
 Автор сценария — Мария Зверева
 Режиссёр-постановщик — Евгений Татарский
 Оператор-постановщик — Владимир Бурыкин
 Художник-постановщик — Исаак Каплан
 Композитор — Надежда Симонян

Ссылки 
 
 «Лялька-Руслан и его друг Санька» Аннотированный каталог фильмов киностудии «Ленфильм» 1918—2003.
 
 
 
 

Телефильмы СССР по алфавиту
Телефильмы СССР 1980 года
Телефильмы студии «Ленфильм»
Телефильмы, снятые по заказу Гостелерадио СССР
Детские телефильмы СССР
Телефильмы на русском языке
Экранизации произведений Виктора Голявкина